Il doppio del torneo di tennis AAPT Championships 2004, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Bob Bryan e Mike Bryan che hanno battuto in finale Arnaud Clément e Michaël Llodra 7–5, 6–3

Teste di serie
 Bob Bryan /  Mike Bryan (campioni)
 Wayne Arthurs /  Paul Hanley (secondo turno)
 Gastón Etlis /  Martín Rodríguez (secondo turno)
 Wayne Black /  Kevin Ullyett (primo turno)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni 
 

AAPT Championships 2004
ATP Tour 2004